Обозначение  может иметь отношение к различным системам вооружения:
 Browning M1903 — самозарядный пистолет, разработанный Дж. М. Браунингом для вооружения армии и сил полиции. 
 Mannlicher M1903 — австрийский самозарядный пистолет времён Первой мировой войны.
 Springfield M1903 — американская магазинная винтовка.